Le tournoi de qualification du double messieurs du tournoi de Wimbledon 2018 se déroule du 25 au . Les matchs se jouent sur gazon au Centre National de Tennis à Roehampton, à quelques encablures de Wimbledon.

4 des 16 équipes engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de deux tours. 

Le tableau de qualification n'offre pas de prime. Les joueurs qualifiés reçoivent les points ATP de leur dernier tour disputé dans le tableau principal, plus 25 points supplémentaires.

Têtes de série

Qualifiés 

  Sriram Balaji /  Vishnu Vardhan
  Andreas Mies /  Kevin Krawietz
  Andre Begemann /  Yasutaka Uchiyama
  Austin Krajicek /  Jeevan Nedunchezhiyan

Tableaux

Premiers qualifiés

Deuxièmes qualifiés

Troisièmes qualifiés

Quatrièmes qualifiés

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi du double messieurs
 Tournoi de qualification du simple messieurs
 Tournoi de qualification du simple dames
 Tournoi de qualification du double dames

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2018
Tennis masculin en 2018
Tournoi de Wimbledon 2018